Гага — название нескольких островов. Может означать:

 Гага (Россия) — один из островов группы Кемские шхеры.
 Гага (ОАЭ) — остров в Персидском заливе.